Pride 23: Championship Chaos 2 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu no Tokyo Dome em Tóquio, Japão em .

Resultados

Ligações Externas 
 Official Pride Website
 Sherdog.com

2002 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2002